Бандана — косынка или платок большого размера.

Другие значения 
Bandana I — студийный альбом Big Baby Tape и Kizaru.